Quint Pompeu Aule, (s. II aC), orador i procònsol d'Hispània
 Quint Pompeu Bitínic, (s. I aC), contemporani i amic de Ciceró, membre del partit pompeià fou mort amb Pompeu el Gran a Egipte 
 Quint Pompeu Macula (s. I aC), cavaller romà amic de Ciceró que es va destacar perquè fou amant de Fausta Cornèlia, filla de Sul·la
 Quint Pompeu Ruf, diversos personatges